Пабна — топоним.

 Пабна — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Пабна — округ на западе Бангладеш, в области Раджшахи.
 Пабна-Садар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.